Gudule est un nom propre qui se réfère à :

Sainte chrétienne et prénom 
 Sainte Gudule (+ 712), fille du comte Witger, vierge, patronne de la ville de Bruxelles, sainte de l'Église catholique romaine et sainte nationale de Belgique, fêtée le 8 janvier.
 En conséquence, Gudule est un prénom féminin bruxellois, un peu désuet et très rarement utilisé en dehors de la Belgique.

Littérature 
 Gudule, pseudonyme de  Anne Liger-Belair, écrivaine belge du , et du , lorsqu'elle signe ses romans jeunesse.
 Boris Vian utilise le prénom Gudule dans la chanson La Complainte du progrès (1955) qui se retrouve sur l'album Le Déserteur.

Toponyme et édifices 
 Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles, auparavant collégiale, dédiée à sainte Gudule.